Enomoto est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Enomoto Takeaki (1836-1908), amiral de la marine impériale japonaise ;
 Chikatoshi Enomoto (1898-1973), peintre japonais ;
 Daisuke Enomoto (1971- ), homme d'affaires japonais ;
 Ken'ichi Enomoto (1904-1970), acteur et chanteur japonais ;
 Tatsuya Enomoto (1979- ), footballeur japonais ;
 Tetsuya Enomoto (1983- ), footballeur japonais.